Hlynyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Gliniza) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Radomyschl, siehe Hlynyzja (Radomyschl)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Hlynyzja (Tscherniwzi)